Stecher peut désigner :
Stecher, un dispositif sur une arme à feu
Dino Stecher (né en 1964), joueur professionnel et entraîneur assistant hockey sur glace suisse.
Jean Stecher (1820-1909), philologue belge.
Mario Stecher (né en 1977), spécialiste autrichien du combiné nordique.
Renate Stecher (née en 1950), athlète allemande.

Homonymie de patronyme